The Malloys — режиссёрская команда, состоящая из братьев Эмметта и Брэндона Маллойев.

Видеография 
 «Holiday» — Vampire Weekend (2010)
 «Love Dealer» — Эсме Дентерс при участии Джастина Тимберлейка (2010)
 «Blah Blah Blah» — Кеша при участии 3OH!3 (2010)
 «Giving Up The Gun» — Vampire Weekend (2010)
 «Substitution» — Silversun Pickups (2009)
 «Hate Everyone» — Say Anything (2009)
 «Community Property» — Steel Panther (2009)
 «Fallin' for You» — Колби Кэйллат (2009)
 «Here We Go Again» — Деми Ловато (2009)
 «Paranoid» — Jonas Brothers (2009)
 «Don’t Wanna Cry» — Пит Йорн (2009)
 «Sooner or Later» — N*E*R*D (2009)
 «Troublemaker» — Weezer (2008)
 «Dig Out Your Soul in the Streets» (short film) — Oasis (2008)
 «Single Fins & Safety Pins» — Japanese Motors (2008)
 «Caravan Girl» — Goldfrapp (2008)
 «Cigarette Eyes» — Мэтт Коста (2008)
 «Always Where I Need to Be» — The Kooks (2008)
 «Love Is Free» — Шерил Кроу (2008)
 «Always Be» — Jimmy Eat World (2008)
 «La La Land» — Деми Ловато (2008)
 «Burnin' Up» — Jonas Brothers (2008)
 «You Don’t Know What Love Is» — The White Stripes (2007)
 «Icky Thump» — The White Stripes (2007)
 «Built to Last» — Mêlée (2007)
 «Hang Me Up to Dry» — Cold War Kids (2007)
 «Girlfriend» — Аврил Лавин (2007)
 «Work It Out» — Jurassic 5 при участии Dave Matthews Band (2006)
 «The Adventure» — Angels & Airwaves (2006)
 «Face Up» — Ted Lennon (2006)
 «Cold December» — Matt Costa (2006)
 «Dimension» — Wolfmother (2006)
 «Upside Down» — Джек Джонсон (2006)
 «Better Together» — Джек Джонсон (2006)
 «Mind’s Eye» — Wolfmother (2005)
 «I’m Feeling You» — Карлос Сантана (2005)
 «Landed» — Бен Фолдс (2005)
 «My Doorbell» — The White Stripes (2005)
 «Don't Phunk With My Heart» — Black Eyed Peas (2005)
 «Sitting Waiting Wishing» — Джек Джонсон (2005)
 «He Wasn't» — Аврил Лавин (2005)
 «New Slang» (version 2) — The Shins (2005)
 «Afternoon Delight» — Will Ferrell (2004)
 «Cold and Empty» — Кид Рок (2004)
 «Last Summer» — Lostprophets (2004)
 «The Unnamed Feeling» — Metallica (2004)
 «Diamonds on the Inside» — Ben Harper (2003)
 «St. Anger» — Metallica (2003)
 «Drowning» — Crazy Town (2003)
 «Head On Collision» — New Found Glory (2002)
 «The Taste of Ink» — The Used (2002)
 «Crew Deep» — Skillz (2002)
 «Now» — Def Leppard (2002)
 «Falling for You» — Student Rick (2002)
 «Complicated» — Аврил Лавин (2002)
 «My Friends Over You» — New Found Glory (2002)
 «Attitude» — Alien Ant Farm (2002)
 «Amber» — 311 (2002)
 «First Date» — Blink-182 (2002)
 «Another Perfect Day» — American Hi-Fi (2001)
 «The Rock Show» — Blink 182 (2001)
 «Lipstick and Bruises» — Lit (2001)
 «You’re a God» — Vertical Horizon (2001)
 «A Little Respect» — Wheatus (2001)
 «Breakout» — Foo Fighters (2000)
 «Responsibility» — MxPx (2000)

Фильмы 
 Отмороженные (2001)
 Thicker than Water (2000)

Ссылки 
 
 

Кинорежиссёры США
Режиссёры видеоклипов США
Братья